Карбид рутения — бинарное неорганическое соединение
рутения и углерода
с формулой RuC,
кристаллы.

Получение 
 Спекание рутения с избытком углерода:

Физические свойства 
Карбид рутения образует кристаллы
,
структура типа карбида вольфрама WC
.

Примечания 

Соединения рутения
рутения